kaas, een voedingsmiddel gemaakt van melk
 Kaas (roman), een roman van Willem Elsschot uit 1933
 Kaas (film), een Vlaams-Nederlandse film uit 1999 gebaseerd op de roman

Afgeleide betekenissen 
 Analoogkaas, een levensmiddelenproduct dat kaas vervangt
 Hoofdkaas (gerecht), een bereiding van de kop, staart en de oren van het varken
 Pindakaas, een voedingsmiddel gemaakt van zeer fijn gemalen pinda's
 Tenenkaas, een zurig ruikend mengsel van vocht en vuil dat zich kan ophopen onder teennagels.

Personen 
 Carl Waaler Kaas (1982), Noors oriëntatieloper
 Erling Kaas (1915-1996), Noors polsstokhoogspringer
 Herman Munthe-Kaas (1890-1977), Noors architect
 Hugo Munthe-Kaas (1922-2012), Noors spion en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Jaap Kaas (1898-1972), Nederlands beeldhouwer, medailleur en graficus
 Ludwig Kaas (1881-1952), Duits priester en theoloog
 Niels Kaas (1535-1594), Deens kanselier
 Nikolaj Lie Kaas (1973), Deens acteur
 Patricia Kaas (1966), Frans zangeres
 Pieter Kaas (1915-1996), Nederlands malacoloog
 Preben Kaas (1930-1981), Deens komiek, acteur, scenarist en regisseur

Zie ook 
 Kas (doorverwijspagina)
 Kasen, een landelijke buurtschap in de gemeente Meerssen in Nederlands Limburg